Будик (, ; умер между 945 и 952) — граф Корнуая.

Биография 
Будик, возможно, происходил от раннесредневековых правителей Бретани. Он мог быть сыном Будика Берхука, потомка Градлона, брата короля Бретани .

В середине X века граф Будик со своими сыновьями принёс пожертвования в аббатство Ландевеннек. В недатированном источнике того же времени Будик упоминается уже умершим. Скорее всего, он скончался между 945 и 952 годами, после чего графом Корнуая стал его старший сын Бенедикт. Будик был первым известным представителем Корнуайского дома.

Имя жены Будика неизвестно. Их детьми были:
 Бенедикт (умер в 1026) — граф Корнуая с 945 или 952 года, епископ Кемпера в 1003—1022 годах
 Альфред

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Корнуайский дом
Графы Корнуая
Правители Европы X века
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения